Holm kan syfta på:

 -holm – ett ortnamnsefterled
 Holm (efternamn) – ett efternamn

Geografi

Finland
 Holm, Björneborg - ö i Björneborgs skärgård
 Holm, Larsmo – centralorten i Larsmo kommun
 Holm (Hammarland, Åland) – halvö i Hammarlands kommun

Storbritannien 

 Holm, Skottland – en församling på Orkneyöarna, Skottland

Sverige

Dalsland
 Holms socken, Dalsland – en socken i Dalsland ingick i Nordals härad
 Holms landskommun, Dalsland – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län 1863–1951
 Holms församling, Karlstads stift – en församling i Melleruds pastorat Södra Dals kontrakt i Karlstads stift
 Holms kyrka, Dalsland – en kyrkobyggnad belägen strax norr om Mellerud i Dalsland
 Holms distrikt, Dalsland –ett distrikt i Melleruds kommun och Västra Götalands län 2016–

Halland
 Holm, Halmstads kommun – en tätort i Halmstads kommun
 Holms socken, Halland – en socken i Halland ingick i Halmstads härad
 Holms landskommun, Halland – en tidigare kommun i Hallands län 1863–1951
 Holms församling, Göteborgs stift – en tidigare församling i Göteborgs stift i Halmstads kommun –2010
 Holms kyrka, Halland – en kyrkobyggnad i Holm i Göteborgs stift
 Holms distrikt, Halland – ett distrikt i Halmstads kommun och Hallands län 2016–

Medelpad
 Holm, Sundsvalls kommun – en småort i Sundsvalls kommun
 Holms socken, Medelpad – en socken i Medelpad
 Holms landskommun, Medelpad – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1863–1951
 Holms församling, Härnösands stift – en församling i Medelpads kontrakt i Härnösands stift
 Holms kyrka, Medelpad – en kyrkobyggnad i Holm i Sundsvalls kommun
 Holms distrikt, Medelpad – ett distrikt i Sundsvalls kommun och Västernorrlands län 2016–

Uppland
 Holm, Harbo socken –  en by i Harbo socken, Våla härad, Heby kommun
 Holm, Nora – en by i Nora socken, Heby kommun
 Holms socken, Uppland – en socken i Uppland ingick i Lagunda härad
 Holms landskommun, Uppland – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1951
 Holms församling, Uppsala stift – en tidigare församling i Uppsala stift i Enköpings kommun i Uppsala län –2010
 Holms kyrka, Uppland – en kyrkobyggnad som tillhör Lagunda församling i Uppsala stift
 Holms distrikt, Uppland – ett distrikt i Enköpings kommun och Uppsala län 2016–

Ångermanland
 Holms säteri – ett säteri i Överlännäs socken i Sollefteå kommun, Ångermanland

Se även 
Stora Holm – ett område i Tuve socken, Göteborgs kommun
Övre Holm – stadsdel i Motala
Nedre Holm – stadsdel i Motala

Tyskland 

 Holm, Pinneberg – kommun, Pinneberg, Schleswig-Holstein, 
 Holm, Nordfriesland – kommun, Nordfriesland, Schleswig-Holstein,